Arti et Amicitiae (лат.: «Для мистецтва та дружби») — це голландське товариство художників, засноване в 1839 році і розташоване на Рокіні в Амстердамі. Товариство (його також коротко називають Arti) відіграло ключову роль на мистецькій сцені Нідерландів, зокрема в мистецьких школах Амстердама. Це було і є до сьогодні центром для художників та любителів мистецтва в місті Амстердам. Це приватна установа, яка підтримує художників, підтримує соціальні мережі та пропонує пенсійний фонд. Останнім часом він був одним із майданчиків 17-го видання фестивалю Sonic Acts.

Arti et Amicitiae — це також назва будівлі. Комплекс був об'єднаний з двох окремих будівель і оброблений білим неокласичним фасадом Дж. Х. Леліманом у 1855 році.

Історія та структура 

У 1794 році остання голландська гільдія художників була розпущена під час французької окупації наполеонівським правлінням. Потребою у спільному місці зустрічей художників стали різні клуби та малювальні товариства. У 1839 році було засновано Sociëtait Arti et Amicitiae. Через рік будівлю «Grand Salon Dupond», розташовану в центрі Амстердама за адресою Rokin 3, було придбано на аукціоні. Це стало домом цього молодого суспільства. Його метою було звернення до визначної аудиторії та сприяння інтересу до мистецтва. Спочатку він називався Arti et Amicitiae - Sociëtait - Société des Beux на Rokin 3. Сьогодні його називають Maatschappij Arti et Amicitiae, або просто «Arti». Будинку присвоєно №112.

У 1841 році на першому поверсі за планами архітектора Марінуса ван Ельфійського Герадура Тетара була створена нова виставка «Салон». Він був професором та директором архітектурного факультету Королівської академії образотворчих мистецтв в Амстердамі. Для зміцнення цього кооперативного товариства образотворчих мистецтв у 1841 році король Вільгельм II отримав почесне членство.

У 1880 р. В Амстердамі відбулося відновлення Асоціації художників св. Лукаса. Це не мало нічого спільного з будівництвом та розстановкою старих гільдій. Як і інші клуби художників, це було місце зустрічі, місце навчання та місце зустрічі любителів мистецтва та колекціонерів. Однак вона не змогла скласти конкуренцію «Sociëteit Arti et Amicitiae», оскільки вважалася занадто академічною. До цього додалася проблема браку виставкових площ.

Велике значення мали вечори мистецької оцінки. Любителі мистецтва (аматори) та колекціонери збиралися навколо митця, який демонстрував фотографії та літографії.   Декларованою метою було стимулювати інтерес до мистецтва, а потім нарешті покращити економічне становище художника. Це було новим для товариств художників. Після того, як гільдії зникли як економічний інструмент, така форма просування мистецтва стала найкращою альтернативою. Для своїх членів вони створили фонд вдів та сиріт за зразком старих гільдій, що фінансувався частиною вступних внесків для художників, продажем каталогів виставок та членським внеском почесних членів. Інший дохід приносив продаж від колекції Історичної галереї.

Arti et Amicitiae - політика 

Наполеон Бонапарт вирішив, що світ мистецтва завжди повинен керуватися і визначатися правителями. В Художній академії Делфта нехудожники проводили мистецьку політику. Ряди Soziëteit мали на меті створити ефективний контр рух. Завданням завжди було гарантувати суверенітет суспільства - який зберігався незмінно донині. Це було і залишається сьогодні, перш за все, фінансовою політикою мистецтва. З метою підвищення популярності розпочато рекламну кампанію для статуї дуже важливого сина міста - Рембрандта ван Рейна.

Член-засновник Arti et Amiticae, Луї Ройє, створив цю статую. У 1852 році його відкрив король Вільгельм III. Однією з головних проблем було створення історичної галереї зі 103 роботами зі сцен національної історії. У 1841 році збільшення відбулося в новій виставковій кімнаті. Цікавим ефектом було те, що скляний дах пропускав сонячне світло у витягнутий виставковий зал. Це стало можливим, оскільки нова сталева конструкція дозволяла в області даху суцільну смугу вікон.

Ефект затінення був досягнутий за допомогою внутрішнього карниза. Вертикальний виставковий простір був розділений на пілястри.  Це добре визнано завдяки індивідуально підібраним художнім виставкам. Це стосується як членів, так і не членів. До останніх належать, серед іншого, Марк Шагал, Вінсент Ван Гог та Макс Ліберманн.

Сьогодні компанією називають близько 550 художників та 1100 як членів її власного спонсора. 

Дуже цінна та велика історична бібліотека, яка була створена за всю історію цієї асоціації, була передана до музею Ван Гога в Амстердамі.  - Історичний архів все ще є.

Будівля 

Житло в Rokin 3 було збережене до сьогодні. Будинок, що стоїть окремо, характеризується вбудованими чавунними опорами. Скляний дах забезпечує рівномірне освітлення.

Неокласичний фасад був підкреслений чотирма алегорічними будівлями, скульптурою, гравюрою та живописом - вони стоять за чотирма в будинку об’єднаними формами мистецтва. Ці скульптури датуються Францем Штраке. На фасаді розташовані рука як орієнтир і віл, покровитель колишньої гільдії Святого Лукаса. Архітектор Хендрікус Петрус Берлаге взяв дизайн приміщення. Тут створені виставкові зали, зали засідань та приватний клубний зал.

У 1893/94 відбулася перша відбудова. Головний вхід було перенесено на Спуй, а сходи та коридор були оновлені. Архітектори Берлаге та Бейс, обидва члени Асоціації художників, визнали себе відповідальними за цей проект будівництва. У 1962–64 роках будівлю було повністю відновлено та модернізовано. Головний вхід було перенесено назад до Рокіна. Виставкові зали модернізовані. Дорогоцінні вироби з інтер’єру та меблеві вироби все ще залишаються цілими. У 2009 році сусідня будівля № 114 було придбано з метою інтеграції нових приміщень.

На дорогоцінних сходах знаходиться галерея великих живописців 2-го Золотого століття голландського живопису. Це такі імена, як Ліззі Ансінгх, Джордж Хендрік Брайтнер, Маріус Бауер, Бернд Бломмерс, брати Якоб Маріс, Віллем Маріс і Маттіс Маріс, Ісаак Ізраельс, Йозеф Ізраельс, Луренс Альма Тадема, Хендрік Віллем Месдаг, Ян Слуйтерс, Ян Туроп, Ян Хендрік Вайсенбрух, Віллем Вітсен, Коба Рітсема та Кіз Маркс.

Віллінк ван Колленпрейс 
У 1878 р. Вільгельм Фердінанд Віллінк ван Коллен визначив заповітом. Сума в 30000 гульденів повинна була підтримати Sociëteit Arti et Amicitiae. Він мав завдання просувати молодих голландських митців під час їхнього навчання шляхом стипендії.  З 1880 року Віллінк ван Колленпрейс був нагороджений перервами до 1950 року. Спочатку Арті орієнтувався на багаторівневе ціноутворення Паризького салону.  Починаючи з 1890 року, новим правилом було присуджено лише одну 1-у премію. У 1897, 1909 і 1910 і в 1917 роках він був нагороджений кілька разів. В Амстердамі ця ідея підтримки художників впала на родючий ґрунт. Це можна побачити у його тривалій тривалості та визнанні ряду лауреатів премії аж до теперішнього часу в 1950 році.

Премія Sociëtait Arti et Amicitiae 
На додаток до згаданої премії, Sociëtait ще присудив окрему премію для художника. Це також було дуже популярним.

У Нідерландах проходила художня виставка живих художників, яка була з інтервалом у два-три роки. Таким чином, у молодого художника було три способи створити ім’я та таким чином продемонструвати своє мистецтво.

Важливі члени 

 Елізабет Адріані-Хові
 Йоганнес Еверт Хендрік Аккерінга
 Август Аллебе
 Луї Апол
 Флоріс Арнценіус
 Франциск Германус Бах
 Констанція Арнольда Бальве
 Ніколаас Бастерт
  Джо Бауер
 Маріус Бауер
 Джерард Білдерс
 Йоханнес Варнардус Білдерс
 Бернардус Йоганнес Бломмерс
 Анрі Фредерік Бут
 Хендрік ван Борссум Буйсман
 Йохан Браакенсік
 Джордж Хендрік Брайтнер
 Якоб Людовикус Корнет
 Ко Козар
 Пітер Кейперс

 Франц Дьотман
 Адріанус Еверсен
 Едуард Франкфорт
 Арнольд Марк Гортер
 Ян Грегуар
 Петрус Франциск Грейв
 Софі Якоба Вільгельміна Гроте
  Гендрік Йоганнес Гаверман
 Марі Хайнекен
 Герман Хайенброк
 Варфоломей Йоханнес ван Гов
 Йоганнес Фредерік Халк
 Джон Фредерік Халк
 Ісаак Ізраельс
 Йозеф Ісраель
 Едуард Карсен
 Каспарус Карсен
 Петрус Кірс
 Йоганнес Германус Баренд Куккук
 Ян Адам Круземан

 Чарльз Лейкерт
 Якобус ван Лой
 Якоб Маріс
 Антон Мове
 Самуель Джессурун де Мескіта
 Франс Моленаар
 Піт Мондріан
 Віллем Карел Наккен
 Фердинанд Харт Ніббриг
 Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp
 Франс Ердер
 Ян ван Оорт
 Бенджамін Прінс
 Луїс Раемакерс
 Антон ван Раппард
 Чарльз Рохуссен
 Віллем Рулофс
 Філіп Саде
 Джеральдіна ван де Санде Бахуйзен

 Юліус ван де Санде Бахуйзен
 Гендрік Якобус Шольтен
 Йоганн Георг Шварце
 Тереза ​​Шварце
 Поліна Суйдж
 Таміне Тадама-Гроневельд
 Ян Туроп
 Kees Verschuren
 Wouterus Verschuur
 Флоріс Верстер
 Губерт Вос
 Марі Вандшеер
 Герман Йоханнес ван дер Віле
 Доротея Арнольдін фон Вейлер
 Йоганнес Корнеліс Вінеке
 Ян Гіллебранд Війсмюллер
 Авраам Віллет
 Ернст Віткамп
 Віллем Вітсен
 Ельза Воутерсен-ван Дусбург
 Віллем де Цварт

Товариство нагородило медалями молоді таланти та список переможців 

  Джо Бауер
 Віллем ван ден Берг
 Jeanne Bieruma Oosting
 Анрі Фредерік Бут
 Куно Бринкс
 Arnout Colnot
 Ед Дюкерс
 Дірк Філарський
 Едуард Франкфорт

 Дірк ван Гулік (1904-1982)
 Теодор Хейнес
 Кіс Гейнсіус
 Пол Гуснер
 Герм де Йонг
 Ян Кейгі
 Отто Б. де Кат
 Хайн Кевер
 Віллем Найп

 Вілліміна Йоганна Альберта Ноттенбельт.
 Гер Лангевег
 Губерт ван Літ
 Нель ван Літ
 Антон Мауве
 Ян Меефаут
 Ар’є ван Мевер
 Дірк Беренд Наннінга

 Барт Пейзел
 Вім ван де Плас
 Geo Poggenbeek
 Ганс Рояардс
 Ян ван Тонгерен
 Ліендерт ван дер Вліст
 Герхард Вестерман

Примітки

Джерела 
 Een vereenigung van ernstige kunstenaars (1989): 150 jaar maatschappij Arti et Amicitae, 1839–1989,
 Моннікендам, М .; Ролінг, FVA; Слуйтери; Рютер, Г. (1939): Premie-Uitgave ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan der maatschappij Arti et Amicitae 1839–1939

Споруди Амстердама
Сторінки з неперевіреними перекладами
Засновані в Нідерландах 1839